

Persone 
 Johann Weyer o Wier (1515 circa–1588) – medico olandese-tedesco
 Dietrich von Weyer (1541 circa-1604) – giurista tedesco
 Galenus Weyer (1547-1619) – medico olandese-tedesco
 Heinrich Weyer (1545 circa–1591) – medico olandese-tedesco
 Johann Peter Weyer (1794-1864) – architetto tedesco
 Sylvain van de Weyer (1802-1874) – politico belga
 Georg Daniel Eduard Weyer (1818-1896) – matematico e astronomo tedesco
 Hermann Weyer (1830-1899) – architetto tedesco
 Bruno Weyer (1857-1936) – militare tedesco
 Edward Moffat Weyer (1872-1964) – psicologo statunitense
 Wilhelm Weyer (1875-1949) – poliziotto tedesco
 Peter Weyer (1879-1947) – militare tedesco
 Maurice Constantin-Weyer (1881-1964) – scrittore francese
 Paul Weyer (1887-1943) – politico tedesco
 Wilhelm Weyer (1891-1971) – storico tedesco
 Edward Moffat Weyer junior (1904-1998) – antropologo statunitense
 Willi Weyer (1917-1987) – politico e dirigente sportivo tedesco
 Willi Weyer (1918) – calciatore tedesco
 Irmel Weyer (1927) – medico tedesco
 Adam Weyer (1928-1995) – teologo tedesco
 Heinrich Weyer (1928-1993) – giurista tedesco
 Jost Weyer (1936) – chimico tedesco
 Lee Weyer (1936-1988) – arbitro di baseball statunitense
 Hans-Hermann Weyer (1938) – teologo tedesco
 Martin Weyer (1938) – storico della musica e organista tedesco
 Klaus Weyer (1945) – imprenditore tedesco
 Stephan Weyer-Menkhoff (1953) – teologo tedesco
 Johannes Weyer (1956) – sociologo tedesco
 Jerry Weyer (1986) – politico lussemburghese

Geografia

Austria 
 Weyer – comune nel distretto di Steyr-Land (Alta Austria)
 Weyer – frazione del comune di Bramberg am Wildkogel nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Weyer – frazione del comune di Frohnleiten nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Weyer – frazione del comune di Haigermoos nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Weyer – frazione del comune di Mattsee nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Weyer – frazione del comune di Weißkirchen an der Traun nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Francia 
 Weyer – comune nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Weyer – comune nel circondario di Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)
 Weyer – frazione del comune di Gochsheim nel circondario di Schweinfurt (Baviera)
 Weyer – frazione del comune di Lindlar nel circondario di Oberberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weyer – frazione del comune di Mechernich nel circondario di Euskirchen (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weyer – frazione del comune di Radevormwald nel circondario di Oberberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weyer – frazione della città di Solingen nel distretto di Düsseldorf (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Weyer – frazione del comune di Villmar nel circondario di Limburg-Weilburg (Assia)

Lussemburgo 
 Weyer – frazione del comune di Fischbach nel cantone di Mersch (Lussemburgo)